Isola di Salisbury – in Canada
Isola di Salisbury – in Russia